Кальменев:
 Кальменев, Алпыспай Кальменович (1869—1937) — депутат Государственной думы I созыва от Уральской области.
 Кальменев, Атлаш Алпысбаевич — народный комиссар местной промышленности КазССР сентябрь 1936 г. — январь 1938 г.